Mongólia legnagyobb közigazgatási egységei a tartományok (mongolul: аймаг azaz ajmag). A tartományok járásokra, vagyis szumokra (mongolul: сум) oszthatók. A főváros, Ulánbátor önálló közigazgatási egységet képez, független a Központi tartománytól. Az országban (Ulánbátor kivételével) 21 tartomány és 315 járás található.

A tartományok adatai

Története 
Korábban az ájmag mongolul „törzset”, „törzsszövetséget”, „fejedelemséget” jelentett. A szum „nyilat”, „lövedéket” jelent, emlékeztetve a hajdani katonai felosztásra.

A Csing-dinasztia korában Külső-Mongólia kelet-nyugati irányban volt felosztva Szecen kán, Tüset kán  Szajn-nojon kán és Dzaszagt kán  között.

Lásd még 
 Mongólia városainak listája

Források 
 Монгол улсын засаг захиргааны хуваарь, 2006
 mongol nevek magyar átírása:

Jegyzetek 

Ko~zigazgatas
Közigazgatás országok szerint
Ázsia országainak közigazgatása